Mužská čtyřhra Ecuador Open Quito 2018 probíhala v první polovině února 2018. Do deblové soutěže quitského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-německý pár James Cerretani a Philipp Oswald, jehož členové nestartovali společně. James Cerretani se rozhodl zúčastnit paralelně probíhajícího Diema Xtra Sofia Open v Bulharsku. Spoluhráčem Oswalda se stal filipínský deblista Treat Conrad Huey, s nímž skončil v úvodním kole na raketách ItalůMottiho s Travagliou.

Vítězem se stal nenasazený chilský pár Nicolás Jarry a Hans Podlipnik-Castillo, který ve finále za 78 minut zdolal americkou dvojici Austin Krajicek a Jackson Withrow po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou trofej na okruhu ATP Tour. Bodový zisk je v následném vydání deblového žebříčku ATP z 12. února 2018 posunul na nová kariérní maxima, když Jarrymu patřila 130. příčka a Podlipniku-Castillovi 43. pozice.

Nasazení párů 
  Marcelo Demoliner /  Purav Radža (1. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Philipp Oswald (1. kolo)
  Santiago González /  Miguel Ángel Reyes Varela (čtvrtfinále)
  Pablo Carreño Busta /  Guillermo Durán (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ecuador Open Quito
ATP World Tour 2018